Giovanni Cobolli Gigli – dirigente d'azienda italiano
 Giuseppe Cobolli Gigli – deputato e ministro italiano
 Nicolò Cobolli Gigli – ufficiale e aviatore italiano